Det finns flera personer med namnet Axel Kulle:

 Axel Kulle (1846–1908), svensk konstnär 
 Axel Kulle (1882–1964), svensk konstnär
 Axel Kulle (1891–1964), svensk konstnär